Комиссаровка (Перевальский район)
 Комиссаровка (Краснодонский район)